Anglosaské příjmení Gordon nosí více osobností:

 Aharon David Gordon (1856–1922) – sionistický myslitel a vůdce
 Alexander Gordon (1818–1895) – skotský pivovarník, inženýr, vynálezce a stavitel
 Alexander Hamilton-Gordon (1817–1890) – skotský generál a politik
 Andrew Gordon (* 1985) – kanadský hokejový útočník
 Boyd Gordon (* 1983) – kanadský hokejista
 Cosmo Duff-Gordon (1862–1931) – anglický baronet, trosečník z Titanicu
 Craig Gordon (* 1982) – skotský fotbalista
 Dexter Gordon (1923–1990) – americký jazzový tenorsaxofonista
 Ed Gordon (1908–1971) – americký atlet
 Edwin Gordon (1927–2015) – americký badatel, učitel, spisovatel a redaktor
 Elvis Gordon (1958–2011) – britský a anglický zápasník–judista
 George Hamilton-Gordon (1784–1860) – britský státník pocházející ze Skotska
 Charles George Gordon (1833–1885) – britský voják
 Jehue Gordon (* 1991) – trinidadský atlet
 Jim Gordon (1945–2023) – americký bubeník
 Joe Gordon (1928–1963) – americký jazzový trumpetista
 Joseph Gordon-Levitt (* 1981) – americký herec, skladatel a hudebník
 Kim Gordon (* 1953) – americká zpěvačka a muzikantka
 Lorraine Gordon (1922–2018) – americká podnikatelka
 Lucy Duff-Gordonová (1863–1935) – britská módní návrhářka
 Noah Gordon (1926–2021) – americký spisovatel
 Richard Francis Gordon (1929–2017) – americký kosmonaut
 Richard Gordon (spisovatel) (1921–2017) – britský spisovatel
 Robert Gordon (1947–2022) – americký zpěvák a herec
 Ruth Gordon (1896–1985) – americká herečka
 Thomas Gordon (1918–2002) – americký klinický psycholog
 Walter Gordon (1893–1939) – německý teoretický fyzik
 Winston Gordon (* 1976) – britský judista
 Zbyněk Ludvík Gordon (* 1961) – český básník

Externí odkazy 
 

Skotská příjmení
Anglická příjmení
Židovská příjmení